Фладниц () — австрийский топоним в Штирии, который имеет славянское происхождение (от слова болото)
 Фладниц-им-Рабталь — город в округе Фельдбах. 
 Фладниц-ан-дер-Тайхальм — город в округе Вайц.

Примечания